Gransee bezeichnet:

 Gransee, Stadt im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, Deutschland
 Gransee, früherer deutscher Name der Stadt Grandson im Schweizer Kanton Waadt.

Gransee ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Gransee (1917–1945), deutscher Heeresoffizier